Алеевка — название населённых пунктов в России:
 
 Алеевка — упразднённый в 1964 году посёлок Хотылевского сельсовета Брянского района Брянской области.
 Алеевка — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Алеевка — село в Николаевском районе Хабаровского края.